Old Kirk oder Auld Kirk steht für folgende Kirchengebäude:

 Old Kirk Braddan, Isle of Man 

in Schottland:
 Alloway Auld Kirk
 Auld Kirk of Ayr
 Old Kirk of Eye
 Tullibody Old Kirk
 Weem Old Parish Kirk

Siehe auch:
 Old Church